Пьедекуэста () — город и муниципалитет в Колумбии в составе департамента Сантандер, располагается в непосредственной близости от столицы департамента Букараманги. Главной достопримечательностью города служит огромная статуя Богоматери Кантера, установленной на одноимённом холме.

Географическое положение 

Город расположен в департаменте Сантандер в долине Рио-де-Оро. Абсолютная высота — 1 005 метров над уровнем моря.
Площадь муниципалитета составляет 380 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 139 146 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 48,5 % от населения города, женщины — соответственно 51,5 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,0 % от населения города; негры — 1,0 %..
Уровень грамотности среди населения старше 5 лет составлял 93,0 %.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Сантандер